

Sigle 
 GMA – Governo Militare Alleato
 Gransito Movie Awards – premio cinematografico italiano
 GMA - cooperativa sociale

Codici 
 GMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gemena (Repubblica Democratica del Congo)

Informatica 
 GMA – (Intel)Graphics Media Accelerator, una famiglia di GPU Intel a prestazioni medio-basse integrate

Azienda 
GMA Cooperativa sociale terzo settore
Gestione strutte residenziali e semiresidenziali per anziani e adulti con disabilità cognitive - assistenza domiciliare
 GMA Network – azienda radiotelevisiva filippina
 GMA Network (rete televisiva) – rete televisiva filippina

Programma televisivo 
 Good Morning America – programma televisivo statunitense attualmente trasmesso su ABC